Ремштет може бити:

 Ремштет (Тирингија), општина у округу Гота, у њемачкој покрајини Тирингија.
 Ремштет (Доња Саксонија), општина у округу Елцен, у њемачкој покрајини Доња Саксонија.